Baquiriachi kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Baquiriachi, Balleza, Chihuahua, 
 Baquiriachi, Ocampo, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar